Млиниця — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.
 Млиниця — річка в Словаччині, гірський масив Високі Татри.